Scheepers ist der Familienname von:

 Chanelle Scheepers (* 1984), südafrikanische Tennisspielerin
 Rajah Scheepers (* 1974), deutsche evangelische Theologin und Pfarrerin
 Ralf Scheepers (* 1965), deutscher Rockmusiker
 Riana Scheepers (* 1957), südafrikanische Schriftstellerin
 Udo Scheepers (1946–1986) deutscher Kommunalpolitiker und Bürgermeister von Plettenberg
 Willy Scheepers (* 1961), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Schepers
 Schäpers